Манрикес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Манрикес, Ребека (род. 1959) — мексиканская актриса, мастер и режиссёр дубляжа.
 Манрикес, Сильвия (род. 1955) — актриса театра и кино.